Оконешников — русская фамилия. Известные носители:
 Оконешников, Антон Андреевич (род. 1988) — российский режиссёр, театральный педагог.
 Оконешников, Семён Петрович (1944—2019) — советский и российский якутский оперный певец (лирический тенор), народный артист России.